Raumordnungsgesetz steht für:
 allgemein Rechtsvorschriften in der Raumordnung

 Raumordnungsgesetz (Deutschland) (ROG)
 Niederösterreichisches Raumordnungsgesetz (NÖ ROG)
 Oberösterreichisches Raumordnungsgesetz (Oö. ROG)
 Salzburger Raumordnungsgesetz (ROG)
 Steiermärkisches Raumordnungsgesetz (StROG)
 Tiroler Raumordnungsgesetz

Siehe auch:
 Raumplanungsgesetz